

Persone 
 Ricasoli – antica famiglia dell'aristocrazia fiorentina
 Albertaccio de' Ricasoli – condottiero italiano
 Ugo da Ricasoli – cardinale italiano
 Bettino Ricasoli – politico italiano, sindaco di Firenze e presidente del Consiglio del Regno d'Italia
 Vincenzo Ricasoli – patriota e politico italiano, fratello di Bettino

Altro 
 Ricasoli – frazione del comune italiano di Montevarchi
Governo Ricasoli I – governo del Regno d'Italia, in carica dal 12 giugno 1861 al 3 marzo 1862
Governo Ricasoli II – governo del Regno d'Italia in carica dal 20 giugno 1866 al 10 aprile 1867